Валериан Иванович Карачаров (1791—1814) — поручик, герой Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов 1813—1814 годов.

Биография 
Родился в 1791 году, происходил из дворян Серпуховского уезда Московской губернии.

В военную службу принят 16 мая 1810 года юнкером в лейб-гвардии Уланский полк, 15 июня того же года произведён в портупей-юнкеры.

Произведённый 20 ноября 1811 года в корнеты, Карачаров в следующем году принял участие в отражении нашествия Наполеона в Россию.

За отличие в бою при Чернишне Карачаров был награждён орденом св. Анны 3-й степени.

9 ноября 1812 года он был удостоен ордена св. Георгия 4-й степени (№ 1083 по кавалерскому списку Судравского и № 2450 по списку Григоровича — Степанова)

Причём в этом сражении Карачаров вместе с рядовым Герасимом Дарченко захватил французский штандарт. Также за это дело Карачаров получил и орден св. Владимира 4-й степени с бантом.

В Заграничной кампании Карачарову также довелось неоднократно отличиться. 3 июня 1813 года (по другим данным — 11 сентября) за сражение при Бауцене он был награждён золотым оружием с надписью «За храбрость»; 18 сентября 1813 за Кульмский бой получил орден св. Анны 2-й степени; За отличие в сражении при Монмирале Карачаров был произведён в поручики.

7 марта 1814 года он был ранен при рекогносцировке к Арси-сюр-Об, но строя не оставил и 11 марта в сражении при Сомпюи Карачаров был убит картечью в грудь.

Источники 
 Бобровский П. О. История лейб-гвардии уланского Её Величества полка. — Т. 1. — , 1903.
 Бобровский П. О. История лейб-гвардии уланского Её Величества полка. — Приложения к 1 тому. — , 1903.
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. — , 2007.
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). — , 1869.

Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Поручики
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени